Ингельгеринги () — знатный род франкского происхождения, представители которого были графами Анжу и графами Нанта. Вместе со сменившим в графстве Анжу домом Гатине-Анжу Ингельгерингов часто объединяют в Первый Анжуйский дом ().

История 
Основным источником по истории и генеалогии первых представителей рода является «Хроника деяний графов Анжу» (, ), написанная около 1100 года монахом одного из монастырей в Анжу по заказу графа Фульк IV Ле Решена, чтобы сохранить память о рассказах его дяди, графа Жоффруа II Мартелла, последнего представителя династии Ингельгерингов.

Первым достоверно известным представителем рода был Ингельгер (ок. 840—ок. 888), упоминаемый в хартии 929 года как отец Фулька I Рыжего (до 886 — до 942), который в 929 году присвоил себе титул графа Анжу. Имя Ингельгера не упоминается в современных ему документах. Согласно «Хронике деяний графов Анжу», Ингельгер был внуком некоего Торкватуса, имевшего бретонское происхождение, и который во время правления короля Западно-Франкского королевства Карла II Лысого был назначен лесничим в Анжу. Его сыном был Тертуллий, служивший Карлу Лысому и получивший от короля за заслуги замок Шато-Ландон, а также владения в Гатине. Кроме того, Тертуллий, благодаря своим заслугам, получил знатную жену по имени Петронилла, которая, согласно поздней семейной традиции, была родственницей Гуго Аббата, главного советника короля Людовика II Заика, а позже его сыновей. Около 877 года Тертулию наследовал Ингельгер, который, благодаря родственным связям с Гуго Аббатом, получил в управление область вокруг Орлеана с титулом виконта, а при Людовике II Заике был также назначен военным префектом Тура. Благодаря женитьбе на Аэлинде из знатного рода сеньоров Амбуаз, племяннице епископов Анжера Ренона и архиепископа Тура Адаларда, Игельгер получил также город Амбуаз и половину графства Анжу.

Наследовавший Ингельгеру Фульк I Рыжий был основателем могущества рода. Ему удалось значительно расширить родовые владения. Король Карл III Простоватый назначил Фулька виконтом Анжера и Тура, графом которых считался маркиз Нейстрии Роберт I. После смерти в 907 году короля Бретани Алена I Великого Фульк был назначен графом Нанта, однако он не смог сохранить графство, поскольку в 914 году Нант оказался захвачен норманнами. В 919 году Фульк был вынужден отказаться от титула графа Нанта, однако продолжал носить графский титул. В 929 году он попытался утвердить за собой титул графа Анжера, однако графский титул был окончательно признан за Фульком только незадолго до смерти в 942 году, когда его сюзерен — Гуго Великий, получил титул герцога Франции.

Потомки Фулька I смогли избавиться от ленной зависимости от Робертинов. Кроме того, графы Анжуйские смогли присоединить Туар и Лудён, ранее принадлежавшие герцогам Аквитании, а также влиять на графов Нанта.

Род угас в по мужской линии в 1060 год1060 году после смерти Жоффруа II Мартелла. Владения дома унаследовали дети его сестры Ирменгарды и её мужа Жоффруа II, графа Гатине и Шате-Ландона, ставшего родоначальником второго Анжуйского дома.

Генеалогия

Примечания

См. также 
 Анжу-Гатине
 Анжуйская династия
 Плантагенеты

Литература

Ссылки 
 
  (оригинал: )
 

 
Графы Анжуйские
Династии Франции